Selenit, hipotetični stanovnik Mjeseca
 selenit, sol selenaste kiseline; slično: 
 selenat, sol selenijske kiseline
 selenid, kemijski spoj koji sadržava anion selenija
 selenit, mineral (mjesečev kamen)